Acleioprocta är en överfamilj av snäckor. Acleioprocta ingår i ordningen nakensnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Acleioprocta 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Acleioprocta